La saison 1989-1990 de l'USM Alger est la  du club en première division du championnat d'Algérie. L'équipe est engagée en Division 1. Il n'y a pas de Coupe d'Algérie lors de cette saison.

Championnat d'Algérie

Journées 1 à 15

Journées 16 à 30

Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1989

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Buteurs

Notes et références

Liens externes 
 

1989-1990
Alger USM
Sport en Algérie en 1989
Football en Algérie en 1990